Seznam polkov z zaporedno številko 154.

Seznam 
 Pehotni
 154. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 154. pehotni polk (ZDA)
 154. strelski polk (ZSSR)
 154. pehotni polk (Wehrmacht)
 154. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 154. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 154. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 154. havbični artilerijski polk (ZSSR)

Glej tudi